Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone (Vătrešna Makedono-odrinska Revoljucionna Organizacija – VMRO)
Movimento Nazionale Bulgaro (Vatreschna Makedonska Revoljuzionna Organizacija – VMRO)